Горды́ня — непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм, нетерпение упрёков. Может скрываться под личинами филантропии и протекционизма, преследующих на деле цель политического самопревозносения и саморекламы.

Не следует путать с бахвальством или хвастовством.

В религиях

В христианстве 

В Православии гордыня является одной из семи греховных страстей.

В католичестве гордыня (superbia) также входит в концепцию семи смертных грехов.

Согласно Фоме Аквинскому гордыня определяется как «неумеренное желание превосходства» (immoderatum excellentiae appetitum), противоположна добродетели смирения (humilitatis) и аналогична добродетели величавости (magnanimitati), однако в отличие от последней гордыне недостаёт благоразумия. По содержанию гордыня является полной противоположностью греха малодушия.

Гордыня — это самонадеянность человека, вера в то, что он всё может сам и всего добивается самостоятельно, а не с помощью и по воле Бога. В гордыне человек не благодарит Бога за всё то, что имеет (например слух, зрение, жизнь) и получает (например пропитание, кров, детей) или «благодарит» его за собственную «богоизбранность» как ипостась эгоцентризма, достигающего политического и всенародного размаха.

В буддизме 
В буддизме гордыня выделяется как один из ядов ума.

В исламе 
В исламе кибр (высокомерие) считается большим грехом и причиной других грехов. Считается, что именно это заставило Иблиса отказаться совершить земной поклон созданному Аллахом Адаму и стать врагом всех людей, именующимся в Коране, как и в Библии, «рабами божьими».

См. также 
 Гибрис
 Тщеславие

Примечания

Литература 

 Исаева Е. Л. Семь смертных грехов: Наказание и покаяние. — : Рипол-классик, 2009. — 318 с. — ISBN 978-5-386-01259-5.
 Фома Аквинский. Сумма теологии. — Ч 3. — Вопрос 162. О гордости.

Грехи в христианстве
Грехи в исламе